Seznam polkov z zaporedno številko 138.

Seznam 
 Pehotni
 138. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 138. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 138. strelski polk (ZSSR)
 138. gorski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 138. oklepni polk (ZDA)
 138. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 138. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 138. havbični artilerijski polk (ZSSR)
 138. artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi